Où en est la nuit est le quatrième album, et premier album live, du groupe de rock français Luke. Il est sorti le .

Après la sortie du troisième album studio Les Enfants de Saturne, le groupe se lance dans une grande tournée. Il en résulte 15 titres phares du groupe, issus des 3 premiers albums, enregistrés en live entre juillet et .

Il existe également une édition incluant un DVD, proposant un documentaire réalisé fin 2007 ainsi que 90 minutes de concert enregistré le  à La Cartonnerie de Reims.

Liste des titres 
 À l'intérieur
 J'ai oublié
 Tout va bien
 La terre ferme
 Soledad
 Le pays
 Il y a longtemps
 Je suis Cuba
 D'où vient le vent
 Petite France
 Un seul Jour
 La Transparente
 Hasta Siempre
 La Sentinelle
 Paradis Rouges

Musiciens 
 Thomas Boulard, guitare et chant
 Jean-Pierre Ensuque, guitare
 Damien Lefèvre, basse
 Romain Viallon, batterie

Album de Luke
Album publié par RCA Records
Album musical sorti en 2008